Rijnvoetbalkampioenschap 1930/31 (West-Duitsland)
 Rijnvoetbalkampioenschap 1930/31 (Zuid-Duitsland)